Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Qatar Total Open 2020 des Damentennis in Doha. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2020
Tennisturnier in Doha